Шо́пша

 Шопша — река, приток Которосли.
 Шопша — село на ней в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

 Шопша, Иван Григорьевич (1939—1978) — советский легкоатлет, тренер.
 Шопша, Николай Сергеевич (1947—2006) — советский и украинский оперный певец, народный артист Украины.